Палатка — інша назва намету.
 Палатка — розмовна назва плаща-намету.

Топонім 

 Палатка — селище в Магаданській області.
 Палатка — село в Нижньогородській області.

 Палатка — місто в окрузі Патнем штату Флорида.

Див. також 
 Палатки (значення)

Примітки